«Короли и капуста» — повесть американского писателя О. Генри.
 «Короли и капуста» — советский фильм 1978 года режиссёра Николая Рашеева.
 «Короли и капуста» — российский кукольный мультфильм 1996 года, режиссёр Мария Муат.